Жан Эшноз () (род. 1947) — французский писатель, автор романов в жанре иронического и пародийного детектива.

Биография 
Жан Эшноз родился 26 декабря 1947 года в Оранже в семье психиатра. Его детство прошло в Авероне, затем в Альпах Верхнего Прованса.

Признание и награды 
 1979 — Премия Фенеона за роман Le Méridien de Greenwich.
 1983 — Премия Медичи за роман Cherokee.
 1995 — Премия Ноябрь за роман «Высокие блондинки»
 1999 — Гонкуровская премия за роман Je m’en vais.
 2006 — Большая литературная премия Поля Морана

Произведения 
 Le Méridien de Greenwich, 1979
 Cherokee, 1983
 L'Équipée malaise, 1986
 Lac, 1989
 Nous Trois, 1992
 Les Grandes Blondes, 1995
 Un an, 1997
 Je m’en vais, 1999
 Jérôme Lindon, 2001
 Au piano, 2003
 Ravel, 2006
 Courir, 2008

Ссылки 
 Critical bibliography (Auteurs.contemporain.info)

Писатели Франции XX века
Писатели Франции XXI века
Французские писатели XX века
Французские писатели XXI века
Родившиеся в Оранже (Воклюз)
Лауреаты премии Медичи
Лауреаты премии «Декабрь»
Лауреаты премии Фенеона
Лауреаты Большой литературной премии Поля Морана